

Musica 
 Un giorno di sole – album di Chiara del 2014
 Un giorno di sole – singolo di Chiara del 2014

Teatro 
 Un giorno di sole – opera teatrale di Gino Cavalieri del 1952